Die Saison 2021/22 der Promotion League war die 10. Saison (die 8. seit der Namensänderung) der nach Super League und Challenge League dritthöchsten Spielklasse des Fussballs in der Schweiz. Die Meisterschaft bestritten 16 Vereine. Jeder spielte 35 (Aufstiegs-/Qualifikationsgruppe) oder 36 Spiele (Abstiegsgruppe). Die Meisterschaft begann am 7. August 2021 und endete am 11. Juni 2022. Vom 20. Dezember 2021 bis 18. Februar 2022 wurde sie durch eine Winterpause unterbrochen.

Sie hatte zum ersten Mal einen offiziellen Ballsponsor (Uhlsport) und einen neuen Presenting-Partner (Yapeal), nach dem auch die Liga benannt wird.

Modus 
Jede der 16 Mannschaften spielte vom 7. August 2021 bis 30. April 2022 gegen die 15 anderen Mannschaften in einer Vor- und einer Rückrunde.

Nach deren Abschluss (30 Spiele) wurden die Mannschaften in die drei Gruppen Aufstieg, Qualifikation und Abstieg eingeteilt. Dabei wurden die Punkte und Tore sowie die gelben/roten Karten und Sperren übernommen.

Vor-/Rückrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Vor- und Rückrunde dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsgruppe 
Die sechs Mannschaften, die nach Abschluss von Vor- und Rückrunde auf den Plätzen 1 bis 6 klassiert waren, spielten vom 7. Mai 2022 bis 4. Juni 2022 in einer einfachen Runde um den Aufstieg in die Challenge League. Die Mannschaften, die auf den Plätzen 1 bis 3 klassiert waren, hatten in drei der fünf Spiele Heimvorteil. Der Gewinner der Gruppe steigt in die Challenge League auf, sofern er die Lizenz III erhält. Dies war der Fall für den AC Bellinzona. Er stand als Aufsteiger bereits nach der vorletzten, der 34. Runde fest, obwohl damals noch Zweitklassierter. Dem damals Erstklassierten, dem FC Breitenrain, wurde die Lizenz verweigert, den Rekurs und damit den Lizenzantrag zog der Club zurück, womit er in jedem Fall nicht aufgestiegen wäre, auch wenn er die Aufstiegsgruppe gewonnen hätte.

Die Mannschaften der Aufstiegsgruppe (ohne U21) sind für den Schweizer Cup 2022/23 qualifiziert.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Aufstiegsgruppe vom 7. Mai 2022 bis 4. Juni 2022 dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Qualifikationsgruppe 
Die sechs Mannschaften, die nach Abschluss von Vor- und Rückrunde auf den Plätzen 7 bis 12 klassiert waren, spielten vom 7. Mai 2022 bis 4. Juni 2022 in einer einfachen Runde um die Qualifikation für den Schweizer Cup. Die Mannschaften, die auf den Plätzen 7 bis 9 klassiert waren, hatten in drei der fünf Spiele Heimvorteil.

Die zwei bestklassierten Mannschaften (ohne U21), der FC Bavois und der SC Cham, sind für den Schweizer Cup 2022/23 qualifiziert.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Qualifikationsgruppe vom 7. Mai 2022 bis 4. Juni 2022 dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abstiegsgruppe 
Die vier Mannschaften, die nach Abschluss von Vor- und Rückrunde auf den Plätzen 13 bis 16 klassiert waren, spielten vom 7. Mai 2022 bis 11. Juni 2022 in einer Vor- und einer Rückrunde gegen den Abstieg in die 1. Liga. Die zwei am Ende schlechtestklassierten Mannschaften, der FC Sion U21, der bereits nach 34 Runden als Absteiger festgestanden hatte, und der FC Black Stars Basel, stiegen in die 1. Liga ab. Der SC Brühl hatte den Verbleib in der Promotion League bereits in der 34. Runde gesichert.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Abstiegsgruppe vom 7. Mai 2022 bis 11. Juni 2022 dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

202122
Fußballsaison 2021/22